Cecos puede referirse a:
 Cecos, parroquia del concejo de Ibias (España).
 CECOS, Centro Coordinador de Emergencias de Cataluña (España)